Ферер (Ferrer) е фамилно име, разпростанено в няколко държави. Произлиза от латинската дума Ferrarius, която означава ковач. Известно е, че хора, носещи тази фамилия са се заселили в Англия от Франция през 1066 г. като част от армията на Уилям I Завоевателя. По-късно представители на тази фамилия са се сродили с династията Стюарт. През 13 и 14 век някои Ферер напуснали Англия и Шотландия в посока Испания, а в по-нови времена много Ферер са емигрирали в Америка.

Известни хора, носещи тази фамилия 
 Алберт Ферер (р. 1970), бивш испански футболист на Барселона и Челси, национал
 Висент Ферер (1350 – 1419), монах от Ордена на Доминиканците и католически проповедник
 Давид Ферер (р. 1982), испански тенисист
 Ибрахим Ферер (1927 – 2005), кубински музикант, бивш член на Buena Vista Social Club
 Лоренцо Сера Ферер (р. 1953), испански футболист и треньор
 Лупита Ферер (р. 1947), венецуелска актриса
 Мел Ферер (р. 1917), американски актьор, режусьор и продуцент, бивш съпруг на Одри Хепбърн
 Мигел Ферер (р. 1955), американски актьор от пуерторикански произход, син на Хосе Ферер
 Нино Ферер (1934 – 1998), певец и актьор от френско-италиански произход
 Северин Ферер (р. 1977), френска певица
 Хосе Ферер (1909 – 1992), пуерторикански актьор и режисьор, чичо на Джордж Клуни
 Хосе Фигерес Ферер (1906 – 1990), бивш президент на Коста Рика
 Франк Ферер, американски барабанист, член на Guns N' Roses
 Франсеск Ферер (1859 – 1909), каталонски просветител и анархист, основател на Модерното училище (la Escuela Moderna)

Фамилни имена
Френски фамилни имена
Английски фамилни имена
Испански фамилни имена